Тивадар може бити:
 Тивадар (име)
 Тивадар (насеље)